MRM steht für:
 Institut für Materials Resource Management der Universität Augsburg
 Magnetresonanzmikroskop
 Men’s Rights Movement, ursprüngliche US-amerikanische Männerrechtsbewegung
 MenschenRechtsMagazin
 Mini Research Module, eine Bezeichnung zweier russischer Module für die Internationale Raumstation
 Minsky Register Machine, von Marvin Minsky vorgeschlagene Registermaschine
 Multiple Reaction Monitoring in der Massenspektrometrie
 Marketing Resource Management
 XM1111 Mid-Range Munition
 Monuments of Renaissance Music, musikalische Editionsreihe
 Team Milram (UCI-Code), deutsche Radsportmannschaft
 Manari Airport (IATA-Code), Flughafen von Manari (Papua-Neuguinea), Central Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea

mrm steht für:
 Mwerlap (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf den Banks-Inseln, Vanuatu

MRM